NPC kan syfta på:

 NPC – en figur som styrs av spelledaren i ett rollspel, se Non-player character
 NPC (mem) – ett meme som främst används för att uttrycka idén att individer från den politiska motståndarsidan inte tänker själva